Miejscowości w USA:
 Kenton – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Kenton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Kenton – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cimarron
 Kenton – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kenton (ang. Kenton County) – w stanie Kentucky
W Wielkiej Brytanii:
 Kenton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Kenton – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Kenton – naziemna stacja kolejowa zarządzana przez Metro londyńskie i leżąca na linii Bakerloo Line
 Kenton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Kenton – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
Osoby:
 Kenton Duty – amerykański aktor i piosenkarz
 Rodrigo Kenton – kostarykański piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Stan Kenton – amerykański muzyk jazzowy